

Integralne części wsi w Polsce 
 Według TERYT jest ich 5
 Biały Potok – część wsi Tylka w woj. małopolskim, w pow. nowotarskim, w gminie Krościenko nad Dunajcem
 Biały Potok – część wsi Zabrzeż w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Łącko
 Biały Potok – część wsi Maszkowice w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Łącko
 Biały Potok – część wsi Witów w woj. małopolskim, w pow. tatrzańskim, w gminie Kościelisko
 Biały Potok – część wsi Rajcza w woj. śląskim, w pow. żywieckim, w gminie Rajcza

Cieki w Polsce 
 Biały Potok – potok, dopływ Jasiołki
 Biały Potok – potok, dopływ Krośnicy
 Biały Potok – potok, dopływ Lipki
 Biały Potok – potok, dopływ Młynisk, w Tatrach Zachodnich
 Biały Potok – potok, dopływ Sanu
 Biały Potok – potok, dopływ Soły
 Biały Potok – potok, dopływ Puńcówki
 Biały Potok – potok, dopływ Zubrzycy
 Biały Potok – potok, dopływ Łomnicy, gb. Łomnicy
 Biały Potok – nazwa górnego biegu Solawki
 Biały Potok – nazwa górnego biegu Czerwonej Wody

Inne 
 Biały Potok – wieś obwodzie tarnopolskim
 Biały Potok – polana w Tatrach Zachodnich
 Biały Potok – potok, dopływ Jaworowego Potoku w słowackich Tatrach Wysokich
 Biały Potok Kieżmarski – potok w słowackich Tatrach Wysokich

Przypisy